Chas puede referirse a:

Chas, seudónimo de Marcial Buj Luna, humorista gráfico y caricaturista español.
 Chas (Puy-de-Dôme), localidad de Francia en la región de Auvernia,.
Chas (India), localidad de la India en el estado de Jharkhand.
Club Hípico Astur, club deportivo de Gijón, España.